Krasnyj Lutsch (ukrainisch Красний Луч; russische Entsprechung /Krasny Lutsch) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Krasnyj Lutsch, Stadt in der Oblast Luhansk
 Krasnyj Lutsch (Amwrossijiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Krasnyj Lutsch (Schachtarsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk
 Krasnyj Lutsch (Slowjanoserbsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk

Siehe auch:
 Krasny Lutsch (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung